Bjarne Gulbrandsen (1889-1966) – dirigente sportivo e calciatore norvegese
Fredrik Gulbrandsen (1992) – calciatore norvegese, figlio di Tom
Harald Gulbrandsen (1940-2022) – ex calciatore norvegese
Kate Gulbrandsen (1965) – cantante norvegese
Jan Gulbrandsen (1933-2016) – calciatore norvegese
Solveig Gulbrandsen (1981) – calciatrice norvegese, figlia di Terje
Terje Gulbrandsen (1944-2015) – calciatore norvegese
Tom Gulbrandsen (1964) – ex calciatore norvegese